Stanisław Morawski – polski lekarz i pisarz
 Stanisław Morawski (1885–1963) robotnik, członek SDKPiL, działacz komunistyczny rosyjski
 Stanisław Morawski – polski leśnik
 Stanisław Morawski – funkcjonariusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL